Carlos Sánchez – nuotatore spagnolo 
Carlos Sánchez Muñoz – giocatore di calcio a 5 spagnolo
Carlos Florentino Sánchez – giocatore di calcio a 5 argentino
Carlos Alberto Sánchez Moreno – calciatore colombiano
Carlos Andrés Sánchez – calciatore uruguaiano
Carlos Sánchez García – calciatore spagnolo
Carlos José Sánchez – giocatore di baseball venezuelano

Pagine correlate
Juan Carlos Sánchez